Хе́ртта Эли́на Ку́усинен (; ) — финляндская общественная и политическая деятельница.

Биография 
Родилась в семье известного финского политика Отто Куусинена и Саймы-Паулины Дальстрём. В 1930—1934 годах (с перерывом в 1932—1933) слушательница Международной ленинской школы при Коминтерне. В 1934—1939 годах сидела в тюрьме, в 1941—1944 годах в концлагере. С 1939 года член ЦК Компартии Финляндии, а с 1944 года — член Политбюро ЦК Компартии Финляндии. Была почётным председателем Коммунистической партии Финляндии.

С 1945 года депутат парламента Финляндии, председатель парламентской фракции Демократического Союза народа Финляндии. В 1948 году входила в правительство Мауно Пеккала как министр без портфеля. В 1951—1958 годах — Генеральный секретарь, в 1958—1969 — Вице-Председатель, а в 1969—1974 — Председатель Международной демократической федерации женщин.

В 1923—1933 годах была замужем за Тууре Лехеном, в 1945—1950 годах — за

Примечания

Литература 
 
 Малая советская энциклопедия, 3-е издание. / Главный редактор Б. А. Введенский., Т. 2. — М., БСЭ, 1958. — с. 294.

Ссылки 
 Хертта Куусинен на сайте КиноПоиск

Депутаты эдускунты
Министры Финляндии
Слушатели Международной ленинской школы
Члены Политбюро ЦК Коммунистической партии Финляндии